Buccleuch bezeichnet
 zahlreiche Personen mit dem schottischen Adelstitel Duke of Buccleuch
 Buccleuch (South Australia), Ort in South Australia
 Buccleuch (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Buccleuch Mansion, Museumshaus in New Brunswick (New Jersey)